Polastron (Haute-Garonne)
 Polastron (Gers)